Суна — топоним в России:

Населённые пункты 
 Суна — деревня в составе Янишпольского сельского поселения Кондопожского района Карелии.
 Суна — село в Зуевском районе Кировской области
 Суна — посёлок городского типа, административный центр Сунского района Кировской области.

Реки 
 Суна — река в Карелии.
 Суна — река в Кировской области, приток Вои
 Суна — река в Кировской области, приток Косы

См. также:
 Суна — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 441,9 км линии Санкт-Петербург — Мурманск.